Il doppio del torneo di tennis South African Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Amos Mansdorf e Shahar Perkiss 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek /  Steve Meister (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Christo van Rensburg (campioni)

 Scott Davis /  Brad Gilbert (semifinali)
 Tracy Delatte /  Mike De Palmer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1985